Ушкультас — газовое месторождение в Центрально-Прикаспийском регионе. Находится в 250 км к юго-западу от города Уральска. Входит в зону Прикаспийской нефтегазоносной провинции.

О месторождении 
Открыто в 1960 году. Газоносная структура Ушкультас, оконтуренная по апшеронским отложениям представляет собой двухвершинную приразломную брахиантиклиналь, располагающуюся над сводом одноименного купола, со срезанной центральной частью. Северо-западное крыло брахиантиклинали осложнено сбросом. Месторождение приурочено к серии песчаных пластов апшеронского яруса, залегающих в интервале глубин 38 — 182 м. Всего выделяется восемь пластов, из которых нижний (восьмой) представляет собой базальный горизонт яруса толщиной 1-2 м. На месторождении пробурено 24 структурно-поисковых и 5 глубоких скважин, из них 11 (структурно-поисковых) пробурены в контуре продуктивности. Скважины не испытывались. Данные о дебите газа имеются только по одной скважине (К-24), который в результате десятидневного аварийного фонтанирования оценен в 10 тыс. м³/сут.

Газопроявления в процессе бурения также были зафиксированы в виде загазованности бурового раствора.

Месторождение не числится на балансе РК. Находится в режиме начальной разведки и консервации.

Литература 
 Нефтяная энциклопедия Казахстана. Алматы. Общественный фонд «Мунайшы», 2005 (541 с.)
 Нефтегазоконденсатные месторождения Западно-Казахстанской области. ЗКАТУ. Уральск. Татаринова, Е. С., АЛМАГАМБЕТОВА, М. Ж. 2007
 Нефтегазоносные толщи прикаспийской впадины. Москва. «Недра» Айзенштадт Г. Е.- А., Антонов К. 1967 г. — (51 с.)

Нефтяные месторождения Казахстана
Газовые месторождения Казахстана
Нефтегазовые месторождения Западно-Казахстанской области